Hutter Ottó
Hutter Ottó (1930–2008) állami díjas (1985) magyar villamosmérnök, a Távközlési Kutató Intézet (TKI) tudományos főosztályvezetője
Hutter Ottó (1961–2006) magyar villamosmérnök, informatikus, az eLearning hazai úttörője, a Hutter Ottó-díj névadója
Otto Hutter
Otto Hutter (1924–2020) osztrák származású, Bournemouth-ban élt brit fiziológus